

Cinema 
All Woman – film del 1918 diretto da Hobart Henley
All Woman – film del 1967 diretto da Frank Warren